Топика — многозначный термин:

Термины и названия произведений 

От  — букв. «местный», «пространственный», перен. «тематический», «аргументативный» от  — букв. «место», перен. «тема», «аргумент»
 «Топика» — сочинение Аристотеля, посвященное изучению топов («диалектических мест») — приёмов аргументирования.
 «Топика» — сочинение Цицерона о применении общих мест в риторике.
 Топика в традиционной логике и классической риторике — название раздела, изучающего общие места («топы») — общезначимые утверждения, доводы или темы (синонимы: диалектика, инвенция), а также (редко) само такое утверждение или довод.
 Топика в разных областях — то же, что тема, тематика.
 Топика в психоанализе — организация содержаний представлений, репрезентаций.
 Топика в грамматике — учение о месте, которое должны занимать отдельные слова в предложении и отдельные предложения в периоде.
 Топика в медицине — местоположение очага болезни или поражения.

Составные термины 
 Библейская топика (библейская топология) в протестантском богословии — учение о теологических общих местах (местах из Библии, используемых в качестве доказательств), о принципах их подбора и изложения.

Топонимы в США 
Топи́ка ():
 Топика — столица штата Канзас.
 Топика — община в округе Мейсон штата Иллинойс.
 Топика — город в округе Лагрейндж штата Индиана.

См. также 

 Топ
 Топос
 Топик
 Топическая диагностика